Кенийско-норвежские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Кенией и Норвегией.

История 
В настоящее время отношения между двумя странами теплые.

Дипломатические отношения были установлены после провозглашения независимости Кении в 1963 году.

В 1990 году дипломатические отношения между Кенией и Норвегией были прерваны из-за критики Норвегии кенийского правительства. Связи были восстановлены в 1994 году, посол Норвегии назначен в 1997.

Министр торговли Норвегии  возглавила делегацию из 54 компаний в Кению в сентябре 2015 года.

Министр иностранных дел Бёрге Бренде посетил Найроби на 10-й конференции министров Всемирной торговой организации, состоявшейся в Международном конференц-центре Кеньятта в декабре 2015 года.

Сотрудничество в развитии 
Норвегия сотрудничает с Кенией в торговле и инвестировании.

Основные направления для Кенийско-норвежского сотрудничества являются:
 Права человека
 Управление

Экономическое сотрудничество 
Объем двусторонней торговли между Кенией и Норвегией в 2015 году составил 8.1 млрд KES (72,4 млн евро).

В 2014 году Кения экспортировала в Норвегию товаров на сумму 5,8 млн KES (51.180.000 евро). Норвегия, в свою очередь, экспортировала в Кению товаров на сумму 2,3 млрд KES (20,5 млн евро).

Кения экспортирует в Норвегию растения, цветы, кофе, чай и специи.

60 % Норвежского экспорта в Кению составляет химические удобрения.

С 2012 по 2015 год Государственный пенсионный фонд Норвегии инвестировал в Кению 8,2 млрд KES (73,25 млн евро). Компания Norfund, которая является инвестиционным фондом для малых и средних предприятий в развивающихся странах, создала офис в Найроби в 2007 году. Так же норвежский офис для торговли Innovation Norway открыл своё отделение в Найроби в 2014 году.

Дипломатические миссии 
Кенийское посольство в Стокгольме аккредитовано в Норвегии. Норвегия имеет посольство в Найроби.

Ссылки 
 Embassy of Kenya | Stockholm
 Norway | the official site in Kenya

Примечания 

Норвегия
Кения